Серия A 2001 () — 43-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Участники

Первый этап

Второй этап

Сводная таблица

Лигилья

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора 2001 на rsssf.com

2001
Эквадор
2001 год в Эквадоре